Тополо́гия (от  «место» +  «учение»):
 Топология — раздел математики, изучающий в самом общем виде явление непрерывности.
 Топология — система множеств, использующаяся в определении топологического пространства.
 Сетевая топология — схема расположения и соединения сетевых устройств.